Ferdinand Tiemann (de)
 de Reimer-Tiemann-reactie, voor het eerst beschreven door Ferdinand Tiemann en Karl Ludwig Reimer
 Walter Tiemann